Skupljen se može odnositi na:
 Skupljen (naselje)
 Arabidopsis thaliana, biljka